Forté bezeichnet:

 Matt Forté (* 1985), einen US-amerikanischen American-Football-Spieler
 Forté (Band), eine US-amerikanische Power- und Thrash-Metal-Band

Siehe auch:
 Forte